Cheseaux peut désigner :
Cheseaux-Noréaz, commune suisse du canton de Vaud,
Cheseaux-sur-Lausanne, commune suisse du canton de Vaud,
Jean Philippe de Cheseaux, astronome suisse.